Slovo Sol může mít více významů:

 Sol (bohyně) – severská bohyně Slunce
 Sol (bůh) – římský bůh Slunce
 Sol (Mars) – časová jednotka, odpovídající délce středního slunečního dne na planetě Mars
 Sol (měna) – peruánská měna
 Sol – solmizační slabika
 sol (koloid) – koloidní disperzní soustava
 sol-gel – syntetický proces
 Sol (Madrid) – čtvrť v madridském obvodu Centro
 Sol (stanice metra) – stanice madridského metra poblíž Puerta del Sol
 Sol (pivo) – značka mexického piva vyráběného firmou Cervecería Cuauhtémoc se sídlem v Monterrey
 sol. – zkratka z latinského solutio, solutus, solubilis – roztok, rozpuštěný, rozpustný (na lékařských předpisech)
slovník latinsko-, španělsko- a slovensko- český
 sol – latinsky a španělsky slunce
 soľ – slovensky sůl

Související články 
 Nowa Sól – polské město

Externí odkazy